Mistrovství Evropy v běhu do vrchu 2006 je sportovní událost, která se uskutečnila 8. až 9. července 2006 v severovýchodních Čechách.

Akreditace proběhla v trutnovském Hotelu Patria 7. července 2006, závody oficiálně začaly v sobotu 8. července 2006 v Malých Svatoňovicích pod Jestřebími horami (16 km od Trutnova, 5 km od Úpice).

Výsledky jednotlivců

Výsledky týmů

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Mistrovství Evropy v Běhu do vrchu 2006

Mistrovství Evropy v běhu do vrchu
Sportovní události v Královéhradeckém kraji
Atletika v Česku v roce 2006
Sport v okrese Trutnov
Malé Svatoňovice
Běh v Česku
Atletické události v Česku
Sport v Evropě v roce 2006
Atletika v roce 2006